

Каскабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Абайський район, Абайська область
 Каскабулацький сільський округ — адміністративна одиниця, Таласький район, Жамбильська область